Terianniaqqat bezeichnet:
 Terianniaqqat (Berg), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Terianniaqqat (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Terianniaqqat (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland